Familia de limbi Volta–Niger, de asemenea cunoscute ca Benue vestice–Congo sau Kwa estice, este o categorie de limbi nigero-congoleze, cu aproximativ 50 de milioane de vorbitori. Printre aceste limbi se numără cele mai importante limbi din sudul statelor Nigeria, Benin, Togo, și Ghana de sud-est: Yoruba, Igbo, Bini, Fon și Ewe.

Clasificare

Bibliografie 
Wolf, Paul Polydoor de (1971) The Noun Class System of Proto-Benue–Congo (Thesis, Leiden University). The Hague/Paris: Mouton.
Williamson, Kay (1989) 'Benue–Congo Overview', pp. 248–274 in Bendor-Samuel, John & Rhonda L. Hartell (eds.) The Niger–Congo Languages — A classification and description of Africa's largest language family. Lanham, Maryland: University Press of America.
Williamson & Blench (2000) 'Niger–Congo', in Heine & Nurse, African Languages